Bhanubandh ist der Name von
 Arunee, Prinzessin Bhanubandh (* 1930), thailändische Seglerin
 Birabongse, Prinz Bhanubandh (1914–1985), thailändischer Automobilrennfahrer und Segelsportler, siehe Prinz Bira